Persona non grata – łac. osoba niepożądana
 Persona non grata – film Olivera Stone’a z 2003 roku
 Persona non grata – film Krzysztofa Zanussiego z 2005 roku
 Persona non grata – japoński film z 2015 roku